Torps socken kan syfta på flera församlingar:

Torps socken, Bohuslän
Torps socken, Dalsland
Torps socken, Medelpad
Östra Torps socken

Se även
Torps församling